Кравець, жін. кравчи́ня — фахівець з пошиття одягу, професія людини, яка робить, ремонтує, змінює та створює моделі одягу професійно, особливо костюми та чоловічий одяг.

Мистецтво 
 «Кравець» — картина П'єтро Лонгі, 1741.

Прізвище 

 Кравець Андрій Віталійович (* 1973) — український політик-корупціонер, член Партії регіонів; голова ДУС.
 Кравець Андрій Миколайович (* 1971) — український журналіст (спеціалізація — фінанси та банківська справа).
 Кравець Андрій Олексійович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
 Кравець Артем Анатолійович (нар. 1989) — український футболіст, нападник «Динамо» (Київ).
 Кравець Василь Мусійович (1919—1998) — кандидат філософських наук, ректор Станіславського (Івано-Франківського) педагогічного інституту (1957—1967).
 Кравець Василь Павлович (нар. 1953) — український господарник, голова Тернопільської обласної ради.
 Кравець Віктор Михайлович (нар. 1955) — український банкір.
 Кравець Володимир Йосипович (нар. 1935) — доктор архітектури, заслужений архітектор України.
 Кравець Володимир Олексійович (1930, с. Шарин, Черкаська область — 2011) — радянський державний діяч і дипломат
 Кравець Володимир Петрович (нар. 1947) — український вчений-математик, педагог.
 Кравець Володимир Сергійович (нар. 1981) — український боксер-професіонал
 Кравець Євген Володимирович (1988—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравець Інеса Миколаївна (нар. 1966) — українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (1996).
 Кравець Йосип Наумович (1907—1977) — український філософ.
 Кравець Марина Леонідівна (нар. 1984) — російська теле- і радіоведуча, співачка, актриса телебачення і дубляжу. Учасниця шоу «Comedy Club»
 Кравець Марія Онуфріївна (нар. 1925) — українська театральна актриса і телережисер.
 Кравець Микола (Стрілець) (1894 — ?) — десятник УСС, хорунжий Київських Січових Стрільців Армії УНР.
 Кравець Микола Миколайович (1928—2011) — український історик.
 Кравець Олексій Павлович — підполковник Збройних Сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
 Кравець Олена Юріївна (нар. 1977) — акторка «Студії Квартал-95».
 Кравець Олеся Йосипівна (нар. 1924) — українська письменниця.
 Кравець Павло Миколайович — старший матрос Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Кравець Руслан Сергійович (* 1977) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравець Святослав Володимирович ( 1952) — доктор технічних наук.
 Кравець Сергій Ісакович ( 1939) — український живописець.
 Кравець Сидір Тимофійович (1915 — після 1993) — український видавець в Аргентині та США.
 Кравець Степан Миколайович ( 1951) — український літератор, педагог.
 Кравець Юрій Володимирович (нар. 1961) — радянський солдат,  запобіг катастрофі в Берестейській області, під час пожежі на потязі з ядерним паливом в 1985 році. 
 Кравець Ярема Іванович (нар. 1943) — філолог-романіст, літературознавець, перекладач.

Див. також 
 Кравчук
 Кравченко
 Кравцов

Примітки